Турмалина (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Турмалина (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.